Benedykt XIII – papież
 Benedykt XIII – antypapież